De Geus, patronyme néerlandais, est partagé par les personnes suivantes :
 Aart Jan de Geus (né en 1955), homme politique néerlandais ;

 Anna de Geus (née en 1999), joueuse néerlandaise de hockey sur gazon ;

 Saskia De Geus, alias Shaydie, danseuse et chanteuse néerlandaise.

Patronyme néerlandais